Název Kréta má více lokalit:
 Kréta – řecký ostrov ve východním Středomoří
 Kréta (kraj) – řecký kraj na stejnojmenném ostrově a přilehlých menších ostrovech
 Kréta (Pardubice) – část pardubické místní části Rosice
 Kréta (Přelouč) – místní část Přelouče
 Kréta (Terezín) – místní část Terezína

Externí odkazy